Ji-eun, também escrito Jee-eun, é um prenome feminino coreano. Foi o quarto nome mais popular para meninas nascidas na Coreia do Sul em 1980, subindo para o segundo lugar em 1988, onde permaneceu em 1990.

Pessoas com este nome incluem:
 Choi Ji-Eun (1988), patinadora artística sul-coreana
 IU, nascida Lee Ji-eun (1993), cantora sul-coreana
 Oh Ji-eun (1981), atriz sul-coreana
 Song Jieun (1990), cantora sul-coreana
 Um Ji-Eun (1987), lutadora olímpica sul-coreana

Ver também 
 Lista de prenomes coreanos

Desambiguações de prenomes
Prenomes coreanos